Chapelle-Blanche (Côtes-d’Armor) – francuska gmina w regionie Bretania
 Chapelle-Blanche (Sabaudia) – francuska gmina w regionie Rodan-Alpy